Cedar Grove Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cedar Grove Cemetery (Chaumont) in Chaumont (New York), NRHP-Nr. 90001324
 Cedar Grove Cemetery (New Bern) in New Bern (North Carolina), NRHP-Nr. 72000936
 Cedar Grove Cemetery (New London) in New London (Connecticut), NRHP-Nr. 72000936
 Cedar Grove Cemetery (Portsmouth) in Portsmouth (Virginia), NRHP-Nr. 92001366